Cumming kan syfta på:

 Cumming (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cumming (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Mount Cumming,

USA 

 Cumming, Georgia, countyhuvudort, Forsyth County, 
 Cumming, Iowa, ort, Warren County,

Se även
 Cummings – flera